Krebaum ist der Familienname folgender Personen:

 Eobanus Friedrich Krebaum (1786–1845), deutscher Orgelbaumeister
 Walter Krebaum (1921–2010), Kandidat des ZK der SED, MdV